Malien Première Division (2009) była 42. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Mali. Tytuł obroniła drużyna Djoliba AC Bamako.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Malien Première Division

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Mali
2009 w piłce nożnej
2009 w Afryce